Владимир Баташов:
 Баташо́в, Владимир Аркадьевич (род. 1962) — советский и российский хирург. Сын А. В. Баташова.
 Баташо́в, Владимир Михайлович (род. 1930) — инженер, физик-химик. Изобретатель СССР (1979). Ветеран атомной энергетики и промышленности (2000). Лауреат премии Правительства РФ (1997). Награждён орденом «Знак Почета» (1971) и  медалями.